The Rental steht für:

 The Rental (2012), US-amerikanischer Spielfilm von Mike Campbell und Todd Johnson 
 The Rental, Originaltitel des US-amerikanischen Horror-Thrillers Tod im Strandhaus von Dave Franco

Siehe auch:
 Rental